Томас Джон Елис () е уелски актьор.

Известен е с ролите си на Гари Престън в сериала „Миранда“ на Би Би Си и Луцифер Морнингстар („Светлоносеца“) в американския сериал „Луцифер“. Появява се също така в дългогодишната сапунена опера BBC One EastEnders, скициращото шоу The Catherine Tate Show на BBC.

Ранен живот и кариера 
Елис е роден на 17 ноември 1978 г. в Кардиф в семейството на Мерилин Джийн и Кристофър Джон Елис, Елис е учил в High Storrs School в Шефилд  и е свирил на френски рог в Младежкия оркестър на град Шефилд. Продължава да учи за бакалавърска степен в Кралската шотландска академия за музика и драма.

Забележителните роли на Елис включват Гари Престън в телевизионното предаване „Миранда“, излъчено по BBC, заедно с Миранда Харт от 9 ноември 2010 г. до 1 януари 2015 г.; King Cenred във фентъзи сериала на BBC Merlin; Джъстин в „Без ангели“ на Канал 4; и Томас Милиган в „Last of the Time Lords“. През юли и август 2009 г. Елис участва в комедийната драма на ITV в понеделник понеделник с Фей Рипли. Той също така е избран за детектив инспектор Бланд в Поаро на Агата Кристи. Той играе ролята на холивудски лекар в сериала на USA Network Rush. През 2011 г. той се появява като Марк Итч в британската свръхестествена драма „Избледняващите“.

През февруари 2015 г. Том бе избран за ролята на Луцифер в поредицата на Fox Lucifer, чиято премиера е на 25 януари 2016 г. Шоуто е подновено от Netflix за четвърти сезон, който е пуснат на 8 май 2019 г. Сезон 5 (Част А) излиза на 21 август 2020 г. На 23 юни 2020 г. е съобщено, че Netflix подновява шоуто за шести и последен сезон. Той играе ролята на Луцифер по време на The CW Television Network епизода на Flash за The CW на кросоувъра Arrowverse „Криза на безкрайни земи“.

Филмография

Телевизия

Източници 

Уелски актьори и актриси
Уелски музиканти
Валдхорнисти